Július Šinkovič (né le  à Bratislava) est un joueur de hockey sur glace slovaque qui évolue au poste d'attaquant.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2006-2007|| Foreurs de Val-d'Or || LHJMQ || 61 || 16 || 34 || 50 || 57 || 20 || 1 || 3 || 4 || 6
|-
| rowspan=2| 2007-2008|| Foreurs de Val-d'Or || LHJMQ || 35 || 5 || 24 || 29 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| Drakkar de Baie-Comeau || LHJMQ || 22 || 2 || 8 || 10 || 19 || 5 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| rowspan=2| 2008-2009|| HC Litvínov || Extraliga || 10 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| HC Most || 1. liga || 40 || 12 || 14 || 26 || 74 || 9 || 3 || 9 || 12 || 6
|-
| 2009-2010|| HC Benátky nad Jizerou || 1. liga || 10 || 0 || 1 || 1 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010|| HK Nitra || Extraliga || 24 || 0 || 4 || 4 || 4 || 10 || 1 || 0 || 1 || 10
|-
| 2010-2011|| Real Torino Hockey Club || Serie A2 || 22 || 2 || 1 || 3 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012|| EA Schongau  || Bayernliga || 12 || 9 || 8 || 17 || 24 || 6 || 6 || 8 || 14 || 24
|-
| 2012-2013|| Chelmsford Chieftains || NIHL || 16 || 11 || 13 || 24 || 12 || 8 || 5 || 5 || 10 || 6
|-
| 2013-2014|| Bisons de Neuilly-sur-Marne || Division 1 || 26 || 3 || 2 || 5 || 16 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2014-2015|| Bisons de Neuilly-sur-Marne || Division 1 || 23 || 3 || 5 || 8 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016|| Bisons de Neuilly-sur-Marne || Division 1 || 16 || 11 || 24 || 35 || 44 || 2 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 2016-2017|| Jokers de Cergy-Pontoise || Division 2 || 18 || 14 || 13 || 27 || 83 || 7 || 6 || 14 || 20 || 47
|-
| 2017-2018|| Jokers de Cergy-Pontoise || Division 1 || 25||10||19||29||36||2||1||3||4||2
|-
| 2018-2019|| Sangliers Arvernes de Clermont || Division 2 || 17 || 9 || 15 || 24 || 45 || 8 || 6 || 5 || 11 || 14
|-
| 2019-2020|| Sangliers Arvernes de Clermont || Division 1 || 24 || 3 || 15 || 18 || 12 ||-||-||-||-||-
|-
| 2020-2021|| Courchevel Méribel Pralognan || Division 2 || 2 || 1 || 5 || 6 || 2 ||-||-||-||-||-

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en mars 1988
Naissance à Bratislava
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur slovaque de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Foreurs de Val-d'Or
Joueur du Drakkar de Baie-Comeau
Joueur du HC Most
Joueur du HC Litvínov
Joueur du HK Nitra
Joueur du Hockey Club Neuilly-sur-Marne 93
Joueur du Hockey Club de Cergy-Pontoise
Joueur des Sangliers Arvernes de Clermont